Камышенка:

Населённые пункты

Казахстан 
 Камышенка — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Камышенка — село в Шортандинском районе Акмолинской области.
 Камышенка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Камышенка — село в Завьяловском районе Алтайского края.
 Камышенка — село в Залесовском районе Алтайского края.
 Камышенка — упразднённый посёлок в Заринском район Алтайского края. 
 Камышенка — село в Краснощёковском районе Алтайского края.
 Камышенка — село в Петропавловском районе Алтайского края.
 Камышенка — село в Смоленском районе Алтайского края.
 Камышенка — село в Табунском районе Алтайского края.
 Камышенка — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края.
 Камышенка — село в Завитинском районе Амурской области.
 Камышенка — село в Бирском районе Башкортостана.
 Камышенка — село в Красненском районе Белгородской области.
 Камышенка — деревня в Мариинском районе Кемеровской области.
 Камышенка — деревня в Мантуровском районе Курской области.
 Камышенка — деревня в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Камышенка — деревня в Сузунском районе Новосибирской области.
 Камышенка — село в Камешкирском районе Пензенской области.
 Камышенка — село в Шигонском районе Самарской области.
 Камышенка — деревня в Туринском городском округе Свердловской области.
 Камышенка — деревня в Суворовском районе Тульской области.

Реки 
 Камышенка (приток Чика) — река в Новосибирской области.
 Камышенка (река, Новосибирск) — река в Новосибирске, в черте города.
 Камышенка (приток Исети) — река в Свердловской области.
 Камышенка (приток Оскола) — река в Курской области.
 Камышенка (левый верхний приток Чумыша) — река в Кемеровской области.
 Камышенка (левый нижний приток Чумыша) — река в Кемеровской области.
 Камышенка (правый приток Чумыша) — река в Кемеровской области.
 Камышенка (верхний приток Пышмы) — река в Свердловской области.
 Камышенка (нижний приток Пышмы) — река в Свердловской области.
 Камышенка (приток Ангурепы)
 Камышенка (приток Ямы)

См. также 
 Новокамышенка